Тасовице могу бити:

 Тасовице (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Тасовице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република